Die Kenianischen Crosslauf-Meisterschaften () werden jährlich ausgetragen, um Kenias Meister im Crosslauf zu ermitteln.

Überblick 
Ausrichter ist der nationale Leichtathletik-Verband Athletics Kenya. Die Meisterschaften finden typischerweise im Februar statt und dienen meistens gleichzeitig als Auswahlwettbewerb (Trials) für die im nächsten Monat folgenden Crosslauf-Weltmeisterschaften oder Crosslauf-Afrikameisterschaften. Die Streckenlängen richten sich nach diesen internationalen Meisterschaften, somit laufen Männer und Frauen seit 2016 einen 10 km langen Kurs. Zuvor waren es lange entsprechend 12 km bei den Männern und 8 km bei den Frauen. Neben diesen offenen Rennen werden auch Sieger bei Juniorenwettbewerben der Altersklasse U20 – ebenfalls internationale Meisterschaftsdisziplin – bestimmt. Zwischen 1998 und 2006 gehörten am selben Tag auch Kurzstreckenrennen über 4 km zum Programm, welche in diesem Zeitraum ebenfalls Teil der Weltmeisterschaften waren.

Die Teilnehmer repräsentieren entweder ihre Heimatregion oder einen der den Spitzensport fördernden staatlichen Arbeitgeber (Kenya Defence Forces, Kenya Police, Kenya Prisons Service). Diese Regionen und Teams führen zuvor ihre eigenen Meisterschaften durch, um die Teilnehmer für die nationalen Meisterschaften zu bestimmen. Wiederum davor richten auch die Counties des Landes Wettbewerbe aus, um die Entsendung zu den regionalen Meisterschaften zu bestimmen.

Geschichte 
Die Meisterschaften wurden wahrscheinlich erstmals 1984 veranstaltet. Von 1988 bis 2018 wurde der Wettbewerb stets in der Hauptstadt Nairobi ausgetragen; Ausnahme war das Jahr 2007, als vor den Crosslauf-Weltmeisterschaften in Mombasa auch die nationalen Meisterschaften dort stattfanden. Traditioneller Veranstaltungsort in Nairobi war lange die Pferderennbahn Ngong Racecourse, seit 2010 wird der Park Uhuru Gardens präferiert. 2019 wurde mit Eldoret erstmals wieder eine andere Stadt gewählt und 2020 erneut Nairobi. Für 2021 war Kisii vorgesehen, die Veranstaltung wurde aber drei Wochen vor Austragung wieder nach Nairobi verschoben.

Ab 1998 wurden die Meisterschaften mit dem Crosslauf Nairobi International Cross Country – später auch KCB Nairobi Cross – zusammengelegt, der in den Vorjahren zusätzlich eine Woche nach den nationalen Meisterschaften stattfand. Der Nairobi International Cross Country war Teil der IAAF World Cross Challenge des Weltleichtathletikverbandes IAAF, nach der Beendigung dieser Serie 2000 gehörte der Wettbewerb von 2001 bis 2016 zu den IAAF Cross Country Permit Meetings. Somit war er auch für internationale Athleten offen, wobei dennoch nahezu ausschließlich einheimische Athleten antraten und dominierten. 2007 gelang der in Kenia geborenen Niederländerin Lornah Kiplagat der einzige nichtkenianische Sieg und Podestplatz, außerdem nahm 2000 die äthiopische 10.000-m-Weltmeisterin Gete Wami teil, stieg aber nach zwei Stürzen aus.

Ergebnisse

Männer

Frauen

Männer Kurzstrecke

Frauen Kurzstrecke

Weblinks 
 National Crosscountry Champions for Kenya bei der Association of Road Racing Statisticians (englisch)
 Kenyan Championships auf gbrathletics.com (englisch)

Einzelnachweise 

Crosslauf